Туве — скандинавское имя. Также может означать:
 Туве — аймак в Монголии.
 «Туве» — шведско-финский художественный фильм режиссёра Зайды Бергрот, посвящённый биографии писательницы Туве Янссон.
 Туве, Франсуа (род. 1965) — прелат Римско-католической церкви, епископ Шалона с 2015 года.

См. также 
 Туве Лу (род. 1987) — шведская певица.